Fernsehmuseum steht für:

 Filmmuseum Berlin, auch Fernsehmuseum genannt
 Fernsehmuseum Hamburg
 Film- und Fernsehmuseum Hamburg, 1994 gegründeter Verein, der die Zeitschrift Hamburger Flimmern herausgibt

Siehe auch:
 Filmmuseum